Topart  ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Topart (1922–2012), französischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Lise Topart (1927–1952), französische Schauspielerin